«Эмми» — американская телевизионная премия. Также может означать:

Имя 
  — женское (изредка мужское) имя, как личное, так и уменьшительное от Эмма, Эмили и Эммануэль.

Сценические псевдонимы
 Эмми (наст. имя Эмма Давидовна Беджанян; род. 1984) — армянская певица.
 Эмми (наст. имя Элсина Хидерша; 1989—2011) — албанская певица.
  (наст. имя Эмма Сара Мортон-Смит; род. 1977) — английская певица и сочинительница песен.
  (наст. имя Эмма-Ли Мосс; род. 1983) — английская певица и сочинительница песен.

Прочее 
  — самый долго живший (15 дней) ураган .

См. также 
 Эмма
 Энни